Забытая гора:

 Забытая гора — в Камчатском крае, в Соболевском районе, к востоку от посёлка Крутогоровский.
 Забытая гора — в Краснодарском крае, в Северском районе, к западу от посёлка Планческая Щель (Северный Кавказ, Скалистый хребет).
 Забытая гора — в Приморском крае, в Пожарском районе, к северо-востоку от села Стрельниково.